El término celeste puede referirse a:

Personas
 [[Celeste [samaniego] ¨ Pintora, actriz, cantante y escritora
 Celeste, santa y mártir del siglo IX.
 Celeste Holm, una actriz estadounidense de teatro, cine y televisión.
 Celeste Bonin, luchadora profesional y modelo estadounidense.
 Arianny Celeste, una modelo estadounidense.
 Celeste, una actriz porno estadounidense.
 Celeste, cantautora británica.

Lugares
 Celeste, localidad del departamento de Salto, en Uruguay.
 Celeste, localidad del estado de Texas, en Estados Unidos.
 el río Celeste, un río de Costa Rica.
 la laguna Celeste, una laguna altoandina de Bolivia.

Música
 Celeste, una banda de sludge metal francesa.

Otros usos
 el color celeste;
 la raza Celeste (Idhún), del universo fantástico de Memorias de Idhún;
 la telenovela argentina Celeste;
 la app para Cydia Celeste (app), que permite el manejo de bluetooth;
 Celeste''', videojuego del 2018.

Enlaces externos